Juridicum kan vara

 Juridicum, Lund – det latinska namnet på juridiska fakulteten vid Lunds universitet, samt namnet på fakultetens huvudbyggnad
 Juridicum, Stockholm – den största juridiska fakulteten i Sverige
 Juridicum, Uppsala – den juridiska institutionen vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
 Juridicum – alternativt namn på en byggnad som inrymmer Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, se Oxenstiernska huset, Uppsala